

Geografia 
 Francia
 Cappelle-Brouck – comune del Nord
 Cappelle-en-Pévèle – comune del Nord
 Cappelle-la-Grande – comune del Nord
 Italia
 Cappelle – frazione di Cappella Cantone in provincia di Cremona
 Cappelle sul Tavo – comune della provincia di Pescara
 Cappelle dei Marsi – frazione di Scurcola Marsicana in provincia dell'Aquila

Musica 
 Cappelle – album degli Squallor del 1978

Pagine correlate 
 Capelle
 Cappella (disambigua)